Carlotta van Parma (Parma, 1 september 1777 - Rome, 15 april 1813) was de dochter van Ferdinand van Parma (1751-1802) en Maria Amalia van Oostenrijk (1746-1804).

Zij was net als haar moeder en enige van haar zusters een Dame in de Spaanse Maria-Luisa-Orde.

Bourbon-Parma
Parma, C